Francis Spencer (1. baron Churchill)
 Francis Spencer (2. baron Churchill)